La chlormagaluminite è un minerale appartenente al gruppo della quintinite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Nitrati e carbonati (minerali)